Horns socken kan syfta på:

Horns socken, Västergötland – en socken i Västergötland som ingick i Vadsbo härad
Horns socken, Östergötland – en socken i Östergötland som ingick i Kinda härad